USS Brooklyn je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Brooklyn (1858) 
 USS Brooklyn (CA-3) 
 USS Brooklyn (CL-40)

Brooklyn